Alexandre Chassaigne-Goyon (1814-1903), un homme politique français.
 André Chassaigne (1950-), homme politique français.
 Anne-Marie Chassaigne (1869-1950), courtisane sous le nom de Liane de Pougy, écrivaine française.
 Françoise de La Chassaigne (v. 1545-v. 1602), femme de Montaigne.
 Jean Bouillet de la Chassaigne (1654-1733), soldat français.
 Paul Chassaigne-Goyon (1855-1936), homme politique français.